Il doppio  dell'Heineken Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Luis Horna e Juan Mónaco era i detentori del titolo dell'anno precedente, ma Horna decise di non partecipare solo Monaco partecipò in coppia con Agustín Calleri, ma persero ai quarti contro Paul Hanley e Jordan Kerr.

Martin Damm e Robert Lindstedt vinsero in finale, 7–5, 6–4, contro Scott Lipsky e Leander Paes.

Teste di serie 

  Martin Damm /  Robert Lindstedt (campioni)
  Scott Lipsky /  Leander Paes (finale)

 Christopher Kas /  Rogier Wassen  (primo turno) 
 František Čermák /  Michal Mertiňák (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Heineken Open 2009
ATP World Tour 2009